AGC:
 Apollo Guidance Computer — бортовой управляющий компьютер для космических аппаратов американской программы «Аполлон».
 Asahi Glass Co. — японская компания, крупнейший в мире производитель стекла.
 Automatic gain control — электронная цепь, автоматически регулирующая усиление приёмника электрических колебаний.
  — система автоматической регулировки выходной мощности нескольких генераторов на различных электростанциях.
  — тип электропоездов производства французского филиала компании Bombardier.